

52 км — селище, район імені Лазо, Хабаровський край

52 км — зупинний пункт Ясинуватської дирекції Донецької залізниці
 52 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці